Pennsylvania může být:
 Pensylvánie (anglicky Pennsylvania) – stát na východě Spojených států amerických
 Pennsylvania (Alabama) – osada v Alabamě
 USS Pennsylvania – různé lodě amerického námořnictva
 Pennsylvania (album) – album americké rockové skupiny Pere Ubu z roku 1998